Мушак — фамилия и топоним:

 Мушак, Алексей Петрович (род. 1982) — украинский предприниматель и политик, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

 Мушак — село в России; центр сельского поселения Мушаковское в Киясовском районе Удмуртии.